Louis Lambert est un nom porté par :

 Louis Lambert (1751-1811), homme politique suisse ;
 Louis Lambert (1931-), footballeur belge ;
 Louis-Eugène Lambert (1825-1900), peintre animalier français ;

personnage de fiction
 Louis Lambert, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, apparaissant principalement dans le roman Louis Lambert.

Voir aussi 
 Louis Lambert, roman d’Honoré de Balzac